Raksin ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Raksin (* 1960), US-amerikanischer Journalist und Autor
 David Raksin (1912–2004), US-amerikanischer Filmkomponist
 Ruby Raksin (1917–1979), US-amerikanischer Filmkomponist und Orchesterleiter